Михаил Яковлевич Озеров (1900-?) — советский государственный деятель. Директор Дальневосточного политехнического института (1937—1939), ректор Мариупольского металлургического института (1939—1941).

Биография 
Родился в 1900 году в Смоленской губернии. Отец был швейцаром, мать — горничной в одной из одесских гостиниц.

Начал работать в 13 лет на строительстве Амурской железной дороги, затем сменил ещё несколько мест работы — трудился на рыбном промысле, в вагоностроительных мастерских.

С 1919 году добровольцем вступил в РККА, в качестве политработника воевал на Петроградском, Польском, Украинском фронтах. Учился на дивизионных партийных курсах и в высшей военной школе.

В 1924 году уволился из армии по болезни, после чего перешёл на партийную работу на Дальнем Востоке. В 1930 направлен ЦК ВКП(б) на учёбу в ДВПИ им. В. В. Куйбышева (парттысячник). В 1937 году окончил ДВПИ по специальности «инженер-теплоэнергетик», работал на судоверфи «Главрыбы» мастером, затем заведующим цехом.

В августе 1937 года, после ареста директора ДВПИ В. Л. Абрамовича, рекомендован партийными органами в качестве его преемника. Возглавлял вуз до января 1939 года, после чего был освобождён от должности. В 1939—1941 годах был ректором Мариупольского металлургического института.

После войны работал в Наркомате судостроительной промышленности на ответственных должностях. Обвинялся в сотрудничестве с оккупационными немецкими властями в Мелитополе, однако его вина не была доказана.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ссылки 
 Биография на сайте ДВФУ

Литература 
 Ректоры и директора от Восточного института до Федерального университета // Трифонов-Репин, Ю. И. Альма-матер. Политехнический от Восточного института к Федеральному университету / Ю. И. Трифонов-Репин. — Владивосток, 2017. — С. 94 — 148.
 Хисамутдинова Н. В. Подготовка инженеров на Дальнем Востоке: проблемы и решения (исторические очерки): монография. — Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2014. — 218 с.

Ректоры Дальневосточного государственного технического университета
Ректоры Приазовского государственного технического университета
Политработники РККА в годы Гражданской войны
Выпускники Дальневосточного государственного технического университета